Лолий Евгеньевич Шолпо (5 августа 1928 — 2005) — российский учёный в области палеомагнетизма Земли, доктор физико-математических наук, профессор.

Биография и личная жизнь 
Сын Евгения Александровича Шолпо — доктора искусствоведения. Блокадник.

После окончания Ленинградского университета работал в Институте физики Земли АН СССР и во Всесоюзном научно-исследовательском геологическом институте им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) (филиал в Саблино Ленинградской области) и в Ленинградском филиале ИЗМИРАНа.

В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы магнитной стабильности горных пород». В 1970 г. защитил докторскую диссертацию, получил степень доктора физико-математических наук и звание профессора.

В 2002 году отошёл от научной деятельности, занялся сочинением бардовских песен, участвовал в петербургских конкурсах музыкантов-исполнителей.

Умер в 2005 году после продолжительной болезни.

Дочь (1958) — Инна Лолиевна Шолпо — учитель-словесник, кандидат педагогических наук, доцент, 14 лет проработала на кафедре методики преподавания русского языка и литературы РГПУ им. А. И. Герцена.

Библиография 
 Использование магнетизма горных пород для решения геологических задач [Текст] / Л. Е. Шолпо. — Ленинград : Недра. Ленингр. отд-ние, 1977. — 183 с. : ил.; 21 см.
 Исследование остаточной намагниченности горных пород [Текст] / Л. Е. Шолпо, Б. М. Яновский ; Ленигр. ордена Ленина гос. ун-т им. А. А. Жданова. — Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. — 79 с. : черт.; 22 см.
 Палеомагнетизм [Текст] : Принципы, методы и геол. приложения палеомагнитологии / А. Н. Храмов, Л. Е. Шолпо. — Ленинград : Недра. Ленингр. отд-ние, 1967. — 251 с. : черт.; 25 см. — (Труды Всесоюзного нефтяного научно-исследовательского геолого-разведочного института «ВНИГРИ» Вып. 256).
 Использование магнетизма горных пород при геологической с"ьемке / Всесоюз. н.-и. геол. ин-т им. А. П. Карпинского; [Л. Е. Шолпо и др.]. — Л. : Недра : Ленингр. отд-ние, 1986. — 223,[1] с. : ил.; 22 см. — (Метод. пособие по геол. с"ьемке масштаба 1:50000; Вып. 18).;
 Методы палеомагнитных исследований горных пород [Текст] / В. И. Белоконь, В. В. Кочегура, Л. Е. Шолпо ; М-во геологии СССР. Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т «ВСЕГЕИ». — Ленинград : Недра. Ленингр. отд-ние, 1973. — 247 с. : черт., карт.; 22 см.
 Кумпан А. С., Русинов Б. Ш., Шолпо Л. Е. Результаты палеомагнитных исследований в центpальном Казахстане. Изв. АH СССР. Физика Земли, 1968, N11, c.96-103.
 Исследование магнитных состояний горных пород : диссертация доктора физико-математических наук : 01.00.00. — Москва, 1970. — 266 с. : ил.

Источники 
 https://je-nny.livejournal.com/4212446.html
 Сборник научных трудов памяти Лолия Евгеньевича Шолпо. Владивосток. Издательство Дальневосточного университете. 2006.
 https://www.livelib. ru/author/313448-inna-sholpo

Ссылки  
 Поёт Лолий Шолпо. Любительские записи исполнения различных песен.